Суперкубок Украины по мини-футболу — мини-футбольное соревнование среди украинских клубов. Проводится с 2005 года. Трофей разыгрывают чемпион Украины и обладатель Кубка Украины.

История 

Согласно регламенту, турнир проводится ежегодно, начиная с 2005 года. Чаще всего победителем становился донецкий «Шахтёр» — трижды.

В 2010 году чемпионом и обладателем Кубка Украины стал львовский «Тайм» Львов, поэтому матч за Суперкубок не проводился.

В 2012 году трофей должны были разыгрывать «Локомотив» (Харьков) и «Энергия» (Львов), однако в связи с выступлением игроков харьковчан на студенческом чемпионате мира, а также участием львовских игроков в европейском мини-турнире, команды решили отменить матч. Тем не менее, через год эти же команды вновь получили право разыграть Суперкубок, и обладателем трофея стал «Локомотив», обыгравший «Энергию» со счётом 2:1.

Финалисты

Ссылки 
 Владимир Братусь. Страницы истории футзала в Украине

Примечания 

Соревнования по мини-футболу на Украине
Украина